Margherita (partia)
 Margherita (imię)
 pizza margherita